Termin  ima više značenja.

 2-Dezoksi-scilo-inosozna sintaza, enzim
 Orijentacioni klub Nove Engleske ()